Серге́й Алекса́ндрович Урыва́ев (8 декабря 1947, Ленинград — 12 июня 2021, Санкт-Петербург) — российский пианист и музыкальный педагог, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист России (2003).

Биография 
Начальное образование Урываев получил в Средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1966 году он окончил Ленинградскую консерваторию, а в 1973 году — аспирантуру. Среди педагогов Урываева Самарий Савшинский, Владимир Нильсен и Павел Серебряков. С 1975 года он сам занимался преподавательской деятельностью. Профессор кафедры камерного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории.

Со студенческих времён Урываев вёл обширную концертную деятельность как в России, так и за её пределами. Пианист выступал сольно и в сопровождении различных симфонических и камерных оркестров, однако его основным направлением было камерное музицирование. Он имел опыт выступлений в ансамбле практически со всеми музыкальными инструментами, включая флейту-пикколо и тубу.

В 2003 году присвоено почётное звание заслуженный артист Российской Федерации.

Скончался 12 июня 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ссылки 
 Сергей Урываев на сайте Мариинского театра
 Сергей Урываев на сайте международного конкурса «Фортепианные Мосты»

Примечания 

Пианисты России
Академические музыканты России
Музыкальные педагоги России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Умершие от COVID-19 в России